Die Brasil Open 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 14. Februar 2010 in Costa do Sauípe stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament sowie in San José die SAP Open gespielt. Letztere zählten genau wie die Brasil Open zur Kategorie ATP World Tour 250, während das ABN AMRO World Tennis Tournament zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörte.

Titelverteidiger im Einzel war Tommy Robredo, der in diesem Jahr nicht mehr am Turnier teilnahm. Die Einzelkonkurrenz konnte Juan Carlos Ferrero gewinnen, im Finale besiegte er den Polen Łukasz Kubot mit 6:1, 6:0. Damit feierte er seinen 13. Einzeltitel seiner Karriere. Im Doppel waren Marcel Granollers und Tommy Robredo die Titelverteidiger, sie traten jedoch nicht mehr gemeinsam an. Während Robredo gar nicht teilnahm, spielte Granollers zusammen mit Pablo Cuevas und konnte im Finale gegen das polnische Duo Łukasz Kubot und Oliver Marach in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:4 gewinnen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 442.500 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 500.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. bis 8. Februar 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 18 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 25 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 22 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Costa do Sauípe